

Топоніми 
 Каванісі (Нара)
 Каванісі (Ямаґата)
 Каванісі (Хьоґо)